Senecký nebo Senecká může být:

příjmení osob
 Karel Senecký (1919–1979) – český fotbalista
 Štefan Senecký (* 1980) – slovenský fotbalista

geografický název
 Senecký rybník – rybník v Plzni
 Senecká hora (rozhledna) – rozhledna u městysu Pavlíkov